Sisco peut faire référence à :
 Sisco,  une commune du département de la Haute-Corse ;
 Sisco le nom d'un ruisseau de la côte orientale du Cap Corse.

Patronyme 

 Andrew Sisco (né en 1983), joueur américain de baseball ;
 Chance Sisco (né en 1995), joueur américain de baseball ;
 Giuseppe Sisco (1748-1830), chirurgien, professeur de médecine et médecin du pape Pie VII ;
 Kirk Sisco, acteur américain.

Titres 
 Sisco, série de bande dessinée ;
 Karen Sisco, série télévisée américaine et nom de son personnage principal.